Highland megye (Ohio)
Highland megye (Virginia)